

Sigle 
 Jornal de Notícias – quotidiano portoghese
 Jungen Nationaldemokraten – organizzazione politica giovanile tedesca
 Jura–Neuchâtelois – società ferroviaria svizzera

Codici 
 JN – codice vettore IATA di Excel Airways
 JN – codice FIPS 10-4 dell'Isola Jan Mayen
 JN – codice ISO 3166-2:HU della contea di Jász-Nagykun-Szolnok (Ungheria)

Altro 
 JN – vecchia targa automobilistica di Jablonec (Repubblica Ceca)